Sukari est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1974), sprinteur indonésien
 (né en 1954), homme d'affaires finlandais

Toponyme

Mine de Sukari, mine du gouvernorat de la Mer-Rouge

, hameau de la Province centrale

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme